El Espinar, comune della Spagna
José Domingo Espinar, comune di Panama
Distretto di Espinar, distretto del Perù
Provincia di Espinar, provincia del Perù
Rodrigo Espinar, attore spagnolo